Abbey Road har flera betydelser:

 Abbey Road (gata) – en gata i nordvästra London
 Abbey Road Studios – en inspelningsstudio 
 Abbey Road (musikalbum) – ett album av The Beatles
 The Abbey Road EP – en EP av Red Hot Chili Peppers